Trinity Bridge (Crowland)
Trinity Bridge (Greater Manchester), brug in Salford, Verenigd Koninkrijk 
Troitskiy most, brug in Sint Petersburg